Wolfgang Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Ebeling (Drehbuchautor) (* 1929), deutscher Dramaturg und Drehbuchautor
 Wolfgang Ebeling (Mathematiker) (* 1951), deutscher Mathematiker